Levante dos boxers - revolta chinesa em 1899-1900
 Boxer - raça de cães
 Motor boxer - peça de carro
Boxer_(vestuário) - peça de vestuário íntimo.

Desambiguação